Paus Johannes Paulus I
Paus Johannes Paulus II